Чемпіонат Ірландії з футболу 2016 — 96-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ірландії. Стартував 4 березня 2016 року. Титул чемпіона здобув Дандолк.

Прем'єр-дивізіон

Клуби

Турнірна таблиця 

 

 

 

Примітки: 
1. Клуб Корк Сіті візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2017—2018 як переможець Кубка Ірландії з футболу 2016

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф 
За результатами плей-оф команда Дрогеда Юнайтед у наступному сезоні буде виступати у Прем'єр-дивізіоні Ірландії.

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4 листопада 2016

|}

Перший Дивізіон

Турнірна таблиця 

Позначення:

Плей-оф за підвищення у класі 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня 2016

|}

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт
 Рейтинг УЄФА
 Чемпіонат Ірландії на soccerway 
 Перший дивізіон Ірландії на soccerway 
 Сторінка на сайті УЄФА

2016 
Ірландія